Le terme Tapani peut faire référence à:

Toponymie

Canada

 Baie Tapani, une baie du territoire non organisé du Lac-Douaire, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 57' 42"; 75° 22' 17".
 Lac Tapani, un plan d'eau de la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 54' 34"; 75° 19' 21".
 Réserve écologique Tapani, située de la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 55' 05"; 75° 19' 45".
 Rivière Tapani, un cours d'eau de la municipalité Mont-Saint-Michel, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 48' 09"; 75° 18' 14".
 Ferme-Tapani, un lieu-dit, du territoire non organisé du Lac-Douaire, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 56' 09"; 75° 08' 17".
 Pont de Ferme-Tapani, de la municipalité Mont-Saint-Michel, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 48' 27"; 75° 18' 01".

Patronymie
Kevin Tapani (né en 1964), joueur américain de baseball
Susanna Tapani (née en 1993), joueuse finlandaise de hockey sur glace